Jan Hlaváč může být:
 Jan Hlaváč z Ronova a z Mitrova či psán jako Jan Hlaváč z Mitrova (15. století) – moravský šlechtic
 Jan Hlaváč (lední hokejista) (* 1976) – český hokejista
 Jan Hlaváč (autor) (* 1970) – český spisovatel, publicista a nakladatel
 Jan Hlaváč (chemik) (1926–2018) – český chemik, profesor VŠCHT Praha